Mossaka peut être :
 Mossaka, une ville de la République du Congo ; 
 le district de Mossaka, un district où se situe cette ville ;
 Likouala-Mossaka, rivière de la République du Congo.